Il Campionato Maranhense 2015 è stata la 96ª edizione del Campionato Maranhense.

Squadre partecipanti

Prima fase 

Legenda:
      Ammesse alla Fase finale
      Retrocesse in Segunda Divisão 2016

Fase finale

Classifica finale 

Legenda:
      Vincitore del Campionato Maranhense 2015, qualificato per il Campeonato Brasileiro Série D 2015, per la Coppa del Brasile 2016 e per la Copa do Nordeste 2016
      Qualificato per la Coppa del Brasile 2016 e per la Copa do Nordeste 2016
      Retrocesse in Segunda Divisão 2016

2015
Calcio nel 2015